Drinovci je lahko:
 Drinovci, Bosna in Hercegovina
 Drinovci, Hrvaška